R.U.L.E. — шостий студійний альбом американського репера Джа Рула, випущений 9 листопада 2004 року The Inc. і Island Def Jam. Альбом дебютував під номером 7 в американському чарті Billboard 200, продавши 165 000 одиниць в перший тиждень. Альбом отримав золотий сертифікат і продав понад 658 000 копій у Сполучених Штатах. Альбом містить сингли «Wonderful» з участю Р. Келлі та Ашанті, «New York» з участю Jadakiss і Fat Joe та «Caught Up» за участю Ллойда.

Також була випущена цензурована версія, у якій прибрали ненормативну лексику, наркотики та насильницький контент: були видалені скіти «Weed» та «Stripping Game». Ця версія альбому стала найбільш цензурованим альбомом, після його попереднього Blood in My Eye (2003).

Список композицій

Чарти

Щотижневі чарти

Сертифікації

Примітки 

Альбоми Def Jam Recordings
Музичні альбоми 2004